Џонгдеј је административно-територијална јединица Бутана првог степена подређености. Године 1988. џонгхаги су гуписани у четири џонгдеја. Џонгдеји су подељени на 20 џонгхагија.

Види још 
 Административна подела Бутана
 Бутан

Спољашње везе 

 Политичка мапа Бутана  
 Административна мапа Бутана
 Области Бутана, највећи градови, становништво

Административна подела Бутана